Karel Majer cseh entomológus 
Majorfalva (szlovákul Majer) Besztercebánya városrésze
Majer település Horvátországban